Абдурахманов Рашид Сулейманович (22 мая 1988, г. Махачкала, ДАССР, СССР) — российский боец, восьмикратный чемпион России по смешанным единоборствам, пятикратный чемпион Мира по смешанным единоборствам, четырехкратный Чемпион Европы, Мастер спорта международного класса РФ.

Биография 
Абдурахманов Рашид Сулейманович родился 22 мая 1988 года в республике Дагестан. По национальности — лакец. Учился и тренировался в спортивном клубе «Возрождение». Воспитанник заслуженного тренера России Багаутдина Чаптиева.

Имеет 2 высших образования: спортивное, юридическое.

Спортивная карьера 
Дебютировал в ProFC — Fight Night 2. В январе 2010 года потерпел поражение от россиянина Алгириева Рамазана, после чего Абдурахманов надолго застрял в любительской карьере и добился немалых результатов, однако в 2015 году вернулся на профессиональную арену.

Лига профессиональных бойцов 
Абдурахманов дебютировал в России 30 января 2010 года в ProFC — Fight Night 2 против Алгириева Рамазана в полусреднем весе. Там он проиграл бой техническим приемом в первом раунде.

Последующие бои выиграл техническим нокаутом.

Достижения 
 Чемпион мира по кунг-фу(Саньда) (2011, Турция).
 Чемпион мира по кунг-фу(Саньда) (2012, Кувейт).
 Чемпион мира по универсальным боям (2013, Россия, Медынь).
 Чемпион мира по рукопашному бою (2012, Казахстан, Алматы).
 Обладатель Кубка мира по панкратиону (2019, Россия, Омск).
 Чемпион Европы по ушу-саньда (2014).
 Чемпион Европы по универсальным боям (2012).
 Чемпион Европы по кунг-фу (Саньда) (2017).
 Чемпион России по кунг-фу (Саньда).
 Чемпион России по ушу-саньда.
 Чемпион России по Вьет во дао.
 Чемпион России по универсальным боям.
 Победитель Международного турнира по ушу-саньда (2004).

Примечания 

Мастера ушу России